CFA-Franc (bis 1958 für colonies françaises d'Afrique) steht heute für:

* CFA-Franc BEAC (Coopération Financière en Afrique Centrale; Banque Centrale des États d'Afrique Centrale), eine zentralafrikanische Währung
 CFA-Franc BCEAO (Communauté Financière d'Afrique; Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), eine westafrikanische Währung
 CFA-Franc-Zone, beide Währungsgebiete zusammen